Die Hitzewelle 2019 steht verkürzt für:

 Hitzewellen in Europa 2019
 Hitzewelle in Indien 2019
 Hitzewelle in Australien 2018/2019